Helmuth Robert Duckadam, mais conhecido como Helmuth Duckadam (Semlac, 1 de Abril de 1959) foi o goleiro do FC Steaua Bucuresti, Campeão da Taça dos Clubes Campeões Europeus da Temporada 1985/1986.

Começou no Arat, transferindo-se para o Steaua em 1983.

Jogou apenas duas partidas pela Seleção Romena.

Estudante de engenharia, tornou-se célebre por ter defendido todos os pênaltis cobrados na final da Copa dos Clubes Campeões de 1986, onde o Steaua - time patrocinado pelo Ministério da Defesa romeno - bateu o FC Barcelona.

Logo depois da partida - que acabaria sendo a sua última como profissional - sofreu uma trombose que deixou parcialmente paralisado o lado direito do seu corpo. Tinha 27 anos.

Ducadam, Helmuth
Ducadam, Helmuth